Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1960 года  () прошёл в Ромийи-сюр-Сене в августе по круговой системе. В чемпионате приняли участие 15 спортсменов.

 — Абель Верс

 — Ли-Чоан Кинг

 —  Жорж Фредерик Пост, Пьер Дионис

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1960 году
1960 год в шашках
Август 1960 года